Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1985-1986 a vu la victoire du FC Locarno.

Format 
Le championnat se compose de 16 équipes. Les deux premiers sont promus en Ligue nationale A. Les trois derniers sont relégués en 1 Ligue.

Classement final

À l'issue de la saison

Promotions 
 Le FC Locarno et l'AC Bellinzone sont promus en Ligue nationale A
 Le SC Kriens, le FC Olten et l'Étoile Sportive FC Malley rejoignent la Ligue nationale B

Relégations 
 Le FC Granges et le FC Baden sont relégués en Ligue nationale B
 Le FC Laufon, le FC Le Locle-Sports et le FC Zoug sont relégués en 1 Ligue

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Championnat Suisse Football 1985-1986 D2
Championnat Suisse Football 1985-1986 D2
Suisse D2
Suisse D2